

Маунтен-В'ю — місто, штат Арканзас
 Маунтен-В'ю — місто, штат Каліфорнія
 Маунтен-В'ю — місто, штат Колорадо
 Маунтен-В'ю — місто, штат Міссурі
 Маунтен-В'ю — місто, штат Оклахома
 Маунтен-В'ю — місто, штат Вайомінг
 Маунтен-В'ю — переписна місцевість в окрузі Контра-Коста, штат Каліфорнія
 Маунтен-В'ю — переписна місцевість, штат Гаваї
 Маунтен-В'ю — переписна місцевість в окрузі Луна, штат Нью-Мексико
 Маунтен-В'ю — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Маунтен-В'ю — переписна місцевість в окрузі Натрона, штат Вайомінг

Див. також 
 Маунтін-В'ю